

Art

Histoire de l'art
 L'époque classique est une expression utilisée pour la périodisation de l'histoire :
de la Grèce antique (époque classique) ;
par analogie, de la Mésoamérique (Époque classique (Mésoamérique)).
 Le terme classique désigne les œuvres ou les auteurs relevant du classicisme, un mouvement littéraire et artistique européen du .
 Le terme classique désigne également un auteur ou une œuvre considéré comme digne d'être un modèle pour les autres artistes.

Littérature
 Classiques abrégés est une collection littéraire de L'École des loisirs.
 Classiques-CFL est une collection littéraire  du Club français du livre.
 Les Classiques chinois sont les textes anciens fondamentaux de la culture chinoise.

Musique
 La musique de la période classique recouvre par convention la musique écrite entre la mort de Johann Sebastian Bach soit 1750 et le début de la musique romantique, soit les années 1820.
 « Le classique » est un abus de langage pour « la Musique classique ».
 Classique, album du chanteur Dave sorti en 1998.

Arts visuels
 L'expression « danse classique » renvoie au ballet classique.

Sport
 L'escrime classique est un mouvement dans le monde d'escrime anglophone.
 Les classiques sont des épreuves d'un jour de cyclisme sur route.
 Le Classique ou  désigne la rencontre de football opposant les clubs français du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille

Divers
 La physique classique est l'ensemble des théories physiques validées avant 1900, par opposition avec la physique quantique.
 L'École classique est un courant de pensée en économie.
 Le Scrabble classique est la version du Scrabble également appelée partie libre.
 La Logique classique est un type de raisonnement mathématique faisant appel au principe du tiers exclu.
 Classique, le premier parfum de Jean-Paul Gaultier sorti en 1993, dont le flacon est un buste de femme dans un corset.